Клубный чемпионат мира по футболу 2015 — футбольный турнир, который прошёл с 10 по 20 декабря 2015 года в Японии. Он стал 12-м розыгрышем Клубного чемпионата мира по футболу, турниром, организуемым ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций.

Заявки на проведение турнира 
2 страны подали заявки на проведение Клубных чемпионатов мира 2015 и 2016 годов (один и тот же хозяин у обоих турниров):
  Индия (отозвала заявку в ноябре 2014 года)
  Япония
23 апреля 2015 года Япония была официально названа местом проведения турнира.

Составы 

Каждая команда должна иметь состав из 23-х человек (три из которых должны быть вратарями)

Участники

Стадионы 
22 мая Нагаи (Осака) и Ниссан (Иокогама) были выбраны в качестве двух стадионов, которые были использованы в турнире.

Матчи 

Время начала матчей дано по Японскому стандартному времени (UTC+9).

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Матч за пятое место

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015
2015 год в футболе
Декабрь 2015 года
Спорт в Японии в 2015 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира в Японии